I’m a Woman может означать: 

 «I’m a Woman» — песня, написанная Джерри Либером и Майком Столлером в 1962 году. Впервые исполнена Кристин Киттрелл.
 I’m a Woman — альбом Пегги Ли 1963 года.
 I’m a Woman — альбом Элизабет Андреассен 1983 года.